Венский протокол — название ряда международных соглашений, подписанных в Вене (ныне в Австрии):

 Венский протокол, известный также как Венский регламент («Положение о рангах дипломатических представителей») — приложение № 17 к генеральному акту Венского конгресса, подписанное 7 (19) марта 1815 года уполномоченными Австрии, Великобритании, Испании, Португалии, Пруссии, России, Франции, Швеции, установившее единообразие номенклатуры в старшинстве рангов Дипломатических Агентов.
 Венский протокол 1 марта 1941 года — соглашение, подписанное правительством Болгарского Царства о присоединении Болгарии к Берлинскому пакту 1940 года.
 Венский протокол 25 марта 1941 — соглашение, подписанное правительством регента Югославии князя Павла с одной стороны и министром иностранных дел Германии от имени стран Оси И. Риббентропом, о присоединении Королевства Югославия к Берлинскому пакту 1940 года.

См. также

Примечания